Паро може да се односи на:

 Паро (град), насеље у Бутану
 Паро (џонгхаг), округ у Бутану
 Паро (река), река у Бутану
 Аеродром Паро, аеродром у Бутану
 Паро (робот), терапеутски робот који личи на бебу фоке